Agonis kan syfta på:

 Agonis (djur) – ett släkte fjärilar
 Agonis (växter) – ett släkte växter